Алекса́ндр Ива́нович Хова́нский (род. 8 октября 1974, Каменск-Уральский) — российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2006).

Биография 
Окончил среднюю школу №1 Каменска-Уральского, где с шестого класса играл в школьном театре «Оранжевый кот».

Александр принят в молодёжный театр «Эльдорадо» в Каменске-Уральском, затем поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт, а уже через год поступил во МХАТ и перевёлся в Москву.

В 1997 году Александр Хованский окончил Школу-студию МХАТ (курс Авангарда Леонтьева), после окончания был принят в труппу московского театра «Современник», где и работает по настоящее время.

14 апреля 2006 года Указом Президента РФ от 14.04.2006 № 368 присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Призы 
 2007 год — приз «Лучшая мужская роль» за спектакль «Фамильная честь Вустеров» на V открытом российском кинофоруме «Амурская осень».

Роли в театре «Современник» 
Роли, сыгранные в Московском театре «Современник»:
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Петя Трофимов
  — «Виндзорские насмешницы» В. Шекспира — Ним
  — «Три товарища» Э. М. Ремарка — Роберт Локамп
  — «Уйди-уйди!» Н. Коляды — Серёга
  — «Три сестры» А. П. Чехова — Роде
  — «Ещё раз о голом короле» Л. Филатова — Начальник тайной полиции
  — «Бесы» Ф. М. Достоевского — Пётр Верховенский
  — «Дама с камелиями» А. Дюма-сына — Арман Дюваль
  — «Сладкоголосая птица юности» Т. Уильямса — Хэтчер, Джордж Скуддер
  — «ДЗИНРИКИСЯ. Московская история» — Саша
  — «Скажите, люди, куда идёт этот поезд...» Анны Батуриной — Марк Анатольевич
  — «Не становись чужим» по пьесе Гарольда Пинтера — Тэдди
  — «Крутой маршрут» по роману Евгении Гинзбург — Врач
  — «Дюма» по пьесе Ивана Охлобыстина — Атос, Николай Петрович

Роли в других театрах 
  — Герман — маркиз де Сад «Белый рыцарь» (реж. Д. Карасев) — Театральное агентство «Ле Кур»
  — П. Вудхаус «Серебряная корова» (реж. В. Саркисов) — Театральное агентство «Алан Декор»
  — Ж. Пуаре «Переполох в голубятне» (реж. Нина Чусова) — Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI»
  — Женя — С. Белова «Здравствуйте, я ваша… тёща!» (реж. П. Белышков)
  — Робер — М. Камолетти «Нескромное обаяние буржуазии» (реж А. Горбань) — Театральная компания «Новая сцена»
  — «Уроки любви» (по пьесе Гарсона Кейнина «Новорождённая») (реж. В. Саркисов) — Творческое объединение «Телетеатр»
  — Н. Коуард «Падшие ангелы» (реж. Т. Догилева) — Театральное агентство «Премьера»

Фильмография 
Роли в кино:

Примечания 

Персоналии:Театр Современник
Выпускники Школы-студии МХАТ
Киноактёры России‎